Cru (відома до 2011 року як «Campus Crusade for Christ») — християнська міжконфесійна організація, яка займається благовістям та учнівством у більш ніж 190 країнах світу; нараховує нині 25 000 співробітників та 225 000 волонтерів по світу.
Організацію первісно засновано для студентів при Каліфорнійському університеті в Лос Анджелесі Біллом Брайтом; проте нині організація не обмежується лише працею серед студентів, але має напрямки по роботі з церквами, сім'ями, спортсменами, вчителями та учнями загальноосвітніх шкіл. Штаб-квартира розташована у Флориді в місті Орландо. Очолює організацію Стів Дугласс.

Cru в Україні 
В Україні місія під назвою «Україна для Христа» виникла у 1992 році. Станом на 2016 рік українська місія налічує понад 120 співробітників в різних містах країни.

Місія «Україна для Христа» зосереджена на двох основних напрямках діяльності: євангелізація та учнівство. Для реалізації цих завдань та для охоплення всіх верств населення при місії діють три відділи: Студентське служіння, Сімейне служіння та Служіння Масової Євангелізації.

«Україна для Христа» відкрита до співпраці з церквами для виконання Великого Доручення і готова ділитись ресурсами та взаємним досвідом.

Мета діяльності 
Виконувати Велике доручення Ісуса Христа, яке записано у Євангелії від Матвія 28:16-20
Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони Його вгледіли, поклонились Йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь.
Усвідомлення важливості Великого Доручення стало фундаментом для створення місії «Україна для Христа», мета якої — звіщати Боже Слово усім завжди, в силі Святого Духа. Діяльність місії зосереджена на тому, щоб кожний житель України мав можливість почути Євангеліє, відгукнутись на Божий поклик, ствердитись в вірі і особисто, усвідомлюючи заповідь Спасителя, бути готовим до благовістя.

Служіння

Студентський рух 
Мета руху — щоб кожен студент почув Євангеліє і мав можливість познайомитися хоча б із одним студентом, посвяченим Христу. Щоб через студентський рух почали приходити до Христа українські та іноземні студенти, батьки студентів та їх друзі, ректори та викладачі. 
Гасло руху — «Ми йдемо спасати студентів сьогодні, щоб змінився світ завтра».

Сімейне служіння 
Сімейне служіння здійснюється з метою ділитись Божою істиною, яка може змінювати життя, з подружніми парами України. 
Служіння працює в трьох напрямках:
 проведення сімейних конференцій;
 проведення групп по вивченню Біблії «Домобудівничі»
 виявлення і навчання лідерів сімейного служіння.

Шляхом проведення сімейних конференцій служіння несе Євангелію в маси, використовуючи культурно-адаптовані та привабливі методи, базовані на біблійних істинах, що пропонують рішення нагальних проблем шлюбу та сім'ї.

Для допомоги в розвитку та зміцненні стосунків в шлюбі для подружніх пар проводяться групи по вивченню Біблії «Домобудівничі». Місія надає матеріали як для проведення, так і для навчання лідерів груп  «Домобудівничі».

Служіння масової євангелізаціі 
Для досягнення країни Євангелія місія розвиває стратегію євангелізації та учнівства через помісну церкву, надати можливість кожному жителю України почути Євангеліє в зручному для нього місці в зручний час.

Дане служіння здійснюється за такими напрямками: євангелізація, сімейні конференції та навчання.
Одним з методів масової євангелізації є демонстрація християнських фільмів. Так, наприклад, з 1989 року у понад 4500 населених пунктах України відбувся показ фільму «Ісус». В травні 2009 року відбулась прем'єра фільму «Магдалина», який розрахований переважно на жіночу аудиторію.

Сімейні конференції організовуються для подружніх пар, що бажають узнати, як будувати життя в шлюбі на основі Біблії. Після конференцій люди приєднуються до новостворених груп «Домобудівничі».

Місія здійснює навчання за програмами:
 Навчання церковних лідерів або «Керівництво рухом благовістя та учнівства» — трирічний курс, що проходить на місцях раз на півроку.
 «Віра в дії» — дворічний курс основам благовістя та учнівства, до якого входять заняття в групах і практичне втілення у служінні навичок особистого та масового благовістя.

Служіння гуманітарної допомоги «GAiN USA» 

Акція «GAiN USA» — проект гуманітарної допомоги, заснований Джошем Макдауеллом, і з 1992 року щорічно проводиться в Україні. Наша головна мета — через допомогу нужденним донести Добру Звістку про нашого Спасителя Ісуса Христа. Протягом року тисячі християнських сімей із церков США збирають подарунки: одяг, взуття, шкільне приладдя та ін., щоб 2 рази на рік приїхати в Україну і роздати їх. Допомога надається через християнські церкви та організації, органи місцевого самоврядування, медичні заклади, які погоджуються з нами співпрацювати.

Джерела та література

Посилання 
 Ukraine for Christ   
 Cru International  
 Сімейне служіння  

Християнські організації
Міжнародні студентські організації
Молодіжні релігійні організації